El nombre de Olmeda puede aludir a alguna de las siguientes localidades españolas:

 Olmeda de Cobeta, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Olmeda del Extremo, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Olmeda del Rey, municipio de la provincia de Cuenca.
 Olmeda de la Cuesta, municipio de la provincia de Cuenca.
 Olmeda de las Fuentes, municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid.